I Островные игры прошли на острове Мэн с 18 по 24 июля 1985 года.

В них приняли участие около 700 спортсменов из 15 сборных. Игры задумывались как часть «Международного года спорта на острове Мэн» и последующие розыгрыши не планировались. Джеффри Корлетт (Geoffrey Corlett), который стал первым директором игр, не только связался с островами, принадлежащими Великобритании, но и призвал другие островные территории к участию. Организация игр оценивается в 70 тыс. фунтов. В связи с успешностью соревнований было принято решение провести аналогичное мероприятие через два года.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 7 видах спорта:

 Атлетика
 Бадминтон
 Велоспорт
 Волейбол

 Плавание
 Стрельба
 Футбол (5 на 5, юноши до 16 лет)

Участники и медали

Ссылки 
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Спорт на Острове Мэн
История острова Мэн
Островные игры